FRQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Feramin (Papua Nuova Guinea)